Live in Paris (álbum de Seal)
Live from Paris (álbum de Shakira)
Live from Paris (álbum de U2)
Ou ainda:
Live in Paris: I Just Wanna Rock - de Joe Satriani

Desambiguação